

Особи

 Марк Лайл Ґрант, Марк Джастін Лайл Ґрант (англ. Mark Justin Lyall Grant; нар. 29 травня 1956(19560529), Велика Британія) — британський дипломат, постійний представник Великої Британії.
 Лайл (валл. Leil), відповідно до твору Джефрі Монмутського, восьмий Міфічний король Британії, син короля Брута II Зеленого щита. Був миролюбним королем.
 Стіві Лайл (англ. Stevie Lyle; народився 4 грудня 1979 у м. Кардіфф, Уельс) — британський хокеїст, воротар.
 Лайл Оделайн, Лайл Теодор Оделайн (англ. Lyle Theodore Odelein; 21 липня 1968, м. Квілл-Лейк, Канада) — канадський хокеїст, захисник.
 Клан Лайл (шотл. — Clan Lyle) — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоуленду.
 Лайл і Ерік Менендес, Джо́зеф Лайл Мене́ндес (), (нар.10 січня 1968) і Е́рік Ге́йлен Мене́ндес (), (нар.27 листопада 1970) — американські брати-вбивці власних батьків.

Топонім

Лайл — місто, штат Міннесота
 Лайл — переписна місцевість, штат Вашингтон